Фэ́рфакс (Fairfax) — английская фамилия и топоним.

Топоним 
 Фэрфакс — город в округе Осадж, штат Оклахома, США.
 Фэрфакс — город в округе Ренвилл, штат Миннесота, США.
 Фэрфакс — городской округ в США, в штате Виргиния
 Фэрфакс — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.

Фамилия 
 Фэрфакс, Джон (1937—2012) — английский путешественник.
 Ферфакс, Томас, 3-й лорд Ферфакс и Камерона (; (1612—1671) — лорд, английский политический деятель. Главнокомандующий парламентской армии в ходе Английской революции.
 Фэрфакс, Чарльз, сэр — английский офицер, герой Восьмидесятилетней войны, двоюродный дед  3-го лорда Фэрфакс.

Примечания